Bill Klem – arbitro di baseball statunitense
 Christian Klem – calciatore austriaco
 Mark Klem – musicista statunitense